John Coughlin ist der Name folgender Personen:

* John Coughlin (Fußballspieler, 1963) (* 1963), schottischer Fußballspieler und -trainer 
 John Coughlin (Fußballspieler, 1972) (* 1972), US-amerikanischer Fußballspieler
 John Coughlin (Eiskunstläufer) (1985–2019), US-amerikanischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Jack Coughlin (John Joseph Coughlin; 1892–1969), kanadischer Eishockeyspieler